Distretto di Santa Lucía – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Santa Lucía – distretto del Perù della regione di Puno